Tazewell megye (Illinois)
Tazewell megye (Virginia)